

Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Абрикосової вулиці в місті Авдіївка.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Травневої вулиці в смт Антонівка.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Річкової вулиці в місті Балаклія.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Пирогова в місті Бахмач.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Василя Гайворонського в місті Бахмут.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів в місті Березань.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Бессарабської вулиці в місті Березівка.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Володимира Довганюка в місті Бердянськ.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Чорноморської вулиці в місті Білгород-Дністровський.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Козацької вулиці в місті Борзна.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Шолом-Алейхема в місті Бориспіль.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Сонячної вулиці в місті Ватутіне.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Автопаркової вулиці в місті Верхньодніпровськ.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Фіалкової вулиці в смт Високий.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Івана Мазепи в місті Вишневе.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Князя Ігоря в місті Вовчанськ.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Нестора Потєхи в смт Ворзель.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Магістральної вулиці в смт Врадіївка.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Абрикосової вулиці в місті Генічеськ.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Олешківської вулиці в місті Гола Пристань.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Академіка Кримського у місті Городок.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Патріотів в місті Гребінка.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Петра Бикова в місті Дніпро.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Каштанової вулиці в місті Добропілля.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Чернігівської вулиці в місті Дружківка.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Івана Сірка в місті Жашків.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Волонтерської вулиці в місті Жовті Води.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Павлокічкаської вулиці в місті Запоріжжя.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Малишки в місті Золоте.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Віктора Дудніченка в місті Ізмаїл.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Данилевського в місті Ізюм.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Рєзанова в місті Ічня.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Данила Нечая в місті Калинівка.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Василя Хоменка в місті Каховка.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Банкової вулиці у 1936—1992 роках в місті Київ.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Козацької вулиці в місті Кодима.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Вишневецького в місті Козятин.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Івана Огієнка в місті Коростишів.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Анатолія Солов'яненка в місті Костопіль.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Олекси Тихого в місті Краматорськ.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Володимира Винниченка в місті Кременчук.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Криворіжсталі в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Кавалерійської вулиці в місті Кропивницький.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Незалежності в місті Лисичанськ.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Лозова.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Митрополита Андрея Шептицького в місті Луцьк.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Яблуневої вулиці в місті Мала Виска.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Юрія Приходька в місті Малин.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Садової вулиці в смт Мангуш.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Трояндової вулиці в місті Марганець.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Українського Козацтва в місті Маріуполь.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля в місті Мар'їнка.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Виноградної вулиці в місті Мелітополь.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва 8-ї Слобідської вулиці в місті Миколаїв.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Богуславської вулиці в місті Миронівка.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Вороб'ївської набережної в місті Ніжин.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Анатолія Джусова в місті Новомосковськ.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Транспортної вулиці в смт Овідіополь.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Кленової вулиці в місті Олександрія.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Павла Сергієнка в місті Оріхів.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Олеся Гончара в місті Павлоград.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Затишної вулиці в місті Первомайськ, Миколаївська область.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Фабричної вулиці в місті Покров.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Карпатської вулиці в місті Покровськ.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Волошкової вулиці в місті Пологи.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Сковороди в місті Полонне.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Чорновола в місті Помічна.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Ногтенка в місті Попасна.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Калинової вулиці в місті Родинське.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Горіхової вулиці в місті Роздільна.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Почаївської вулиці в місті Рубіжне.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Свободи в місті Сватове.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Неплюєва в смт Свеса.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Михайла Остроградського в місті Світловодськ.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Локомотивної вулиці в місті Синельникове.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Мирної вулиці в місті Сіверськ.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Капітанової вулиці в місті Слов'янськ.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Сріблянської вулиці в місті Сміла.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Лугової вулиці в місті Снігурівка.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Польової вулиці в місті Сновськ.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Солов'їної вулиці в смт Ставище.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Ізяславської вулиці в місті Старокостянтинів.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Родини Линтварьових в місті Суми.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Мулівської вулиці в місті Тараща.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Журавлиної вулиці в місті Тетіїв.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Лівобережної вулиці в місті Токмак.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Каштанової вулиці в місті Торецьк.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Петра Калнишевського в місті Тульчин.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Брандта в місті Фастів.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Поштової вулиці в місті Херсон.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Скрипниченко в місті Часів Яр.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Сергія Амброса в місті Черкаси.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Земської вулиці в місті Чернігів.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва вулиці Якова Остряниці в місті Чугуїв.
 Вулиця Орджонікідзе — колишня назва Святомиколаївської вулиці в місті Ямпіль, Вінницька область.
 Проспект Орджонікідзе — колишня назва проспекту Архітектора Альошина в місті Харків.

Вулиця Орджонікідзе (Іжевськ)

Вулиці, названі на честь людей